Official New Zealand Music Chart — еженедельный новозеландский хит-парад топ-40 популярных синглов и альбомов. Выпускается некоммерческой организацией Recorded Music NZ (ранее — «Новозеландская ассоциация звукозаписывающих компаний»). Все рейтинги составлены на основе данных о физических и цифровых продажах, а также потоковых трансляциях синглов.

Сертификации 
Сертификаты «золото» и «платина» присуждаются на основе внебиржевых розничных продаж и данных сервисов потоковой трансляции (для синглов 175 воспроизведений засчитываются как одна продажа).

Текущие пороги получения сертификации:

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Хит-парады
Хит-парады Новой Зеландии